Angerer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Gottfried Angerer
 Karl Angerer
 Nadine Angerer
 Peter Angerer
 Tobias Angerer
 Willy Angerer

Tyska efternamn